Лев Голицын:
 Голицын, Лев Львович  (1877—1920) — исправляющий должность самарского губернатора (1916—1917).
 Голицын, Лев Сергеевич (1845—1915) — основоположник русского виноделия в Крыму, промышленного производства шампанских вин высокого качества в России.